Алтыновка — название населённых пунктов:

 Алтыновка — село в Черниговском районе Приморского края России.
 Алтыновка — село в Кролевецком районе Сумской области Украины.